Avion se lahko nanaša na:
 tujko za besedo letalo
 serijo letečih strojev Avion, ki jih je v zadnjem desetletju 19. stoletja zgradil Francoz Clement Ader.